В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of New England gennaio 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Пем Шрайвер (фінал)
  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
  Мануела Малєєва (півфінал)

 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Бонні Гадушек (чвертьфінал)
 Кеті Ріналді (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of New England